Алекса́ндр Ива́нович Смирно́в:
 Смирнов, Александр Иванович (1842—1905) — русский филолог, историк литературы.
 Смирнов, Александр Иванович (1880—?) — токарь, депутат Государственной думы I созыва от Костромской губернии.
 Смирнов, Александр Иванович (1887—1976) — советский физиолог.
 Смирнов, Александр Иванович (1888—1945) — советский биохимик, член-корреспондент АН СССР.
 Смирнов, Александр Иванович (1912—1997) — первый секретарь Читинского обкома КПСС.
 Смирнов, Александр Иванович (1920—2009) — советский военный лётчик, Герой России.
 Смирнов, Александр Иванович (род. 1951) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН.